Anke Wischnewski (ur. 5 stycznia 1978 w Annaberg-Buchholz) – niemiecka saneczkarka, medalistka mistrzostw świata seniorów i juniorów oraz Mistrzostw Europy.

W reprezentacji znajdowała się od 2001 roku. Pierwszym międzynarodowym sukcesem były dwa brązowe medale mistrzostw świata juniorów w 1997 i 1998 w jedynkach. Na mistrzostwach świata startowała od 2003 roku. Najbardziej udane były dla niej mistrzostwa w 2007, na których wywalczyła srebro oraz w 2005, na których zdobyła brąz. Na mistrzostwach Europy startowała od 2002 roku. W 2013 roku wywalczyła brązowy medal. W Pucharze Świata startowała od sezonu 2001/2002, pięciokrotnie zajmowała trzecie i raz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ma na swoim koncie w zawodach Pucharu Świata 2 zwycięstwa oraz 47 miejsc na podium w konkurencji jedynek, oraz 2 zwycięstwa w sztafecie. Po sezonie 2014/15 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Bibliografia 
 Profil FIL

Niemieckie saneczkarki
Urodzeni w 1978
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Annaberg-Buchholz